Gigante puede referirse a:

Mitología 
 Los gigantes mitológicos, seres imaginarios con aspecto humanoide masculino y de gran tamaño.
 Los gigantes en la mitología griega, personajes caracterizados por su estatura y fuerza excepcionales.
 Los gigantes en la mitología nórdica (o jotuns), personajes caracterizados por su estatura y fuerza excepcionales.
 Las gigantas mitológicas, seres imaginarios de gran tamaño y con aspecto femenino.
 Los gigantes de Idhún, una raza del mundo imaginario de Idhún.
 Los gigantes de la mitología azteca, una sucesión de generaciones de gigantes creados por los dioses para que poblasen la tierra en cuatro ocasiones.
 Las teorías sobre la existencia histórica de gigantes.

Ciencia 
 El gigantismo, enfermedad caracterizada por el desarrollo excesivo del organismo.
 Las estrellas gigantes, estrellas evolucionadas, de gran tamaño y alta luminosidad.
 Los planetas gigantes, planetas de gran tamaño, compuestos principalmente de gases.

Botánica 
 El nombre común del cactus Selenicereus grandiflorus.
 El nombre común de la planta Acanthus mollis.

Cultura 

 Gigante (novela), novela escrita por Edna Ferber, publicada en 1952.
 Gigante (película de 1956), película estadounidense de 1956 dirigida por George Stevens y basada en la novela de Ferber.
 Gigante (película de 2009), película filmada en Montevideo, Uruguay bajo la dirección del argentino Adrián Biniez. 
 Gigantes (serie de televisión argentina), de 2011.
 Gigantes (serie de televisión española), de 2018.

Miscelánea 
 Gigante, ciudad y municipio del departamento del Huila (Colombia).
 Supermercados Gigante, cadena de supermercados mexicana.
 Los gigantes y cabezudos, tradición popular de Europa y parte de América Latina en la que se exhiben figuras.
 Los Gigantes del Cibao, uno de los equipos del béisbol profesional en la República Dominicana.

Enlaces externos